Sokolov, una ciudad perteneciente a la Región de Karlovy Vary en la República Checa
 Sokolov (Adiguesia), localidad de Adiguesia, en Rusia
 (5414) Sokolov, asteroide perteneciente al cinturón de asteroides
 FK Baník Sokolov, un equipo de fútbol de la República Checa
 Distrito de Sokolov, uno de los tres distritos que forman la región de Karlovy Vary, República Checa

Personas 

 Borís Sokolov, geólogo y paleontólogo ruso
 Dmitri Sokolov (ciclista), deportista ruso que compite en ciclismo en las modalidades de pista y ruta
 Grigori Sokolov, un concertista de piano ruso
 Ivan Sokolov, un Gran Maestro Internacional de ajedrez, originario de Bosnia-Herzegovina
 Jerry Sokolov, trompetista de jazz y pop, nacido en Rusia en 1964, pero emigrado a Estados Unidos cuando era adolescente
 Nikolái Sokolov (deportista), un atleta soviético, especializado en la prueba de 3000 m obstáculos
 Serguéi Sokolov, comandante militar ruso
 Tsvetan Sokolov, voleibolista búlgaro
 Víktor Sokolov, un deportista soviético que compitió en ciclismo
 Yevgueni Sokolov, un ciclista ruso
 Yuri Sokolov, deportista soviétic